Хлотарь (, ) — имя ряда правителей Франкского королевства. Имя Хлотарь () на древнефранкском языке означает «Знаменитый своими сражениями». От имени Хлотарь впоследствии было образовано имя Лотарь.

 Хлотарь I (около 497—561) — король Суассона с 511 г., король Реймса с 555 г., король Парижа и Орлеана с 558 г. Четвёртый сын короля Хлодвига I и Клотильды Бургундской.
 Хлотарь II (584—629) — с 613 г. король Бургундии, Австразии, Нейстрии и Аквитании. Сын Хильперика I.
 Хлотарь III (652—673) — король Нейстрии и Бургундии. Старший сын Хлодвига II.
 Хлотарь IV (717—720) — король Австразии. Сын Теодориха III.